Селифоново — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Зубовского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Селифоново входило в состав Зубовского сельского округа.

Деревня расположена в восточной части района, примерно в 12 км к востоку от райцентра Клин, у истоков безымянного ручья, левого притока реки Лутосня (правый приток Сестры), высота центра над уровнем моря 220 м. Ближайшие населённые пункты — Соголево на западе, Попелково и Ананьино на севере.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Зубовское на сайте Клинского района
 
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин